In 1925/26 werd het vijfde Groot-Hamburgs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

Hamburger SV werd kampioen van de groep Alster en Altonaer FC 1893 van de groep Elbe. Beiden plaatsten zich voor de Noord-Duitse eindronde. HSV  won wel de wedstrijd tegen Altona 93 om de titel van Groot-Hamburg. 

In de voorronde versloeg Altona 93 VfR 1907 Harburg en HSV Kilia Kiel. In de groepsfase eindigde Altona op de laatste plaats, terwijl HSV zich tot kampioen mocht kronen. 

Hierdoor plaatste de club zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. HSV versloeg Duisburger SpV en Fortuna Leipzig, in de halve finale verloor de club van Hertha BSC.

1. Klasse

Groep Alster

Groep Elbe

Finale

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

 

Groot-Hamburgs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1925/26